{{Faktamall företag
|      företagsnamn =  Nordic E-commerce Group
|              bild =  
|          bildtext = 
|               typ =  Privat aktiebolag
|          sätesort =   Växjö, Sverige
|    nyckelpersoner =  Daniel NilssonStyrelseordförandeHenrik Löfberg Vd
|           bransch =  Holdingbolag
|         produkter =  
|          tjänster =  
|    antalanställda =  55 – September 2015

|           grundat =  2011
|          grundare =  
|sammangående bolag =  
|    avknoppat från = 
|        uppköpt av =  
|        gick upp i =  
|           upplöst =  

|        omsättning =   297 miljoner SEK
|            brutto =  
|             netto =  
|        tillgångar =  
|       egetkapital = 

|             ägare =  
|        moderbolag =  
|       dotterbolag =  NordicFeelNordicInkPetsonlineKontoret.seBeautyplanetPatroner.se
|       avdelningar =  Skönhet & HälsaKontorsmaterielHusdjursprodukter

|            slogan =  
|         webbplats =  Nordic E-commerce Group
|          fotnoter =  Siffror från 2014 års bokslut.
}}Nordic E-commerce Group'''  är ett svenskt holdingbolag som bildades 2011 genom en sammanslagning av Nordic Web Trading (Nordicfeel) och Nordicink AB. I Nordic E-commerce Group ingår följande butiker: NordicFeel, Nordicink, Petsonline, Kontoret.se, Beautyplanet, Patroner.se och Cheapink. Koncernen har en omsättning på cirka 300 miljoner kronor (2014). NordicFeel har förutom Sverige även försäljning i Finland, Norge och Danmark. NordicInk är aktiva i Sverige och Finland.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

 

Svenska holdingbolag